Dorotea av Brandenburg kan syfta på:

 Dorotea av Brandenburg (1430–1495), drottning av Danmark, Norge och Sverige
 Dorothea av Brandenburg (1420–1491), hertiginna av Mecklenburg
 Dorothea av Brandenburg (1446–1519), hertiginna av Sachsen-Lauenburg
 Dorothea av Brandenburg (1471–1520), abbedissa i klarissklostret Bamberg